Axel Freimuth – fisico tedesco
 Jörg Freimuth – ex altista tedesco
 Magnar Freimuth – combinatista nordico estone
 Rico Freimuth – multiplista tedesco
 Uwe Freimuth – ex decatleta della Germania dell'Est